Continuum - o conjunto dos números reais;
 Contínuo (teoria) - teoria que envolve transições quantitativas.
 Continuum (álbum de John Mayer)
 Continuum (álbum de Prototype)
 Continuum (série de televisão) - série canadense de ficção científica

Ver também 
 Hipótese do continuum - Um dos 23 Problemas de Hilbert
 Subspace Continuum - Jogo Multiplayer.
 Continuum dialetal - região onde predomina uma única língua, com variações dialetais que se intensificam conforme a distância geográfica.
 Falácia do continuum (também conhecido como a falácia de cinza)

Desambiguação